X-Rated (radioprogramma),  radioprogramma op de Concertzender
X (Franse films)

Zie ook 
XXX (doorverwijspagina)